Aix (geslacht), eendengeslacht waartoe onder andere de mandarijneend behoort, zie Anatinae
AIX, Unix-achtig besturingssysteem
Aix (kasteel), een kasteel in Saint-Martin-la-Sauveté
Aix-la-Chapelle, Franse naam voor Aken (stad)

Aix (Corrèze)
Aix (Noorderdepartement)
ook:
Île-d'Aix, op het eiland Île d'Aix, Charente-Maritime
Aix-en-Diois, Drôme
Aix-en-Ergny, Pas-de-Calais
Aix-en-Issart, Pas-de-Calais
Aix-en-Othe, Aube
Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône (stad)
Aix-la-Fayette, Puy-de-Dôme
Aix-les-Bains, Savoie 
Aix-Noulette, Pas-de-Calais
Aix-sur-Cloie, België
Aixe-sur-Vienne, Haute-Vienne